Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2014, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 6 au .

Juan Martín del Potro remporte le simple messieurs. En finale, il bat Bernard Tomic, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Daniel Nestor et Nenad Zimonjić.

Faits marquants 
 Fabio Fognini, seizième joueur mondial, déclare forfait à cause d'une blessure à la cuisse gauche survenue à l'Open de Chennai.
 On note le beau parcours de Serhiy Stakhovsky : issu des qualifications, il atteint les demi-finales après avoir battu Julien Benneteau ( mondial) et s'incline en trois sets serrés face à Bernard Tomic.
 En remportant le double face à la paire Bopanna-Qureshi, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble. Il s'agit du  en double pour le Canadien et du  pour le Serbe.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2014
Sydney
Tennis en Australie en 2014
Tennis en janvier 2014